Douk Saga (* 23. Mai 1974 in Yamoussoukro; † 12. Oktober 2006 in Ouagadougou; bürgerlich Stéphane Hamidou Doukouré) war ein Sänger und Performer von der Elfenbeinküste.

Er gilt (teils durch Selbstausrufung) als Gründer des Stils Coupé Decalé.

Sänger
Musiker (Elfenbeinküste)
Geboren 1974
Gestorben 2006
Mann
Ivorer